Hämmerling bezeichnet:
 volkstümlich die Goldammer
 einen Vogel aus der Familie der Schmuckvögel: Procnias tricarunculata

Hämmerling oder Haemmerling ist der Familienname folgender Personen:
 Claudia Hämmerling (* 1954), deutsche Politikerin (Bündnis 90/Die Grünen)
 Frieda Hämmerling (* 1997), deutsche Ruderin
 Gerhard Hämmerling (1926–2006), deutscher Musikverleger und -produzent, Manager und Textdichter
 Gisela Hämmerling (* 1969), Schweizer Judoka
 Joachim Hämmerling (1901–1980), deutscher Botaniker
 Konrad Haemmerling (Pseudonyme: Arbiter Novus, Konrad von Köln, Konrad Merling, Curt Moreck, Beatus Rhein, Kurt Romer, Sigbert Romer; 1888–1957), deutscher Schriftsteller

Siehe auch:
 Hemmerling